План де Лимон има више значења:

 План де Лимон (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 План де Лимон (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 План де Лимон (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 План де Лимон (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику